Rouffiac, település Franciaországban, Cantal megyében
Rouffiac, település Franciaországban, Charente megyében
Rouffiac, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Rouffiac, település Franciaországban, Tarn megyében
Rouffiac-Tolosan, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Rouffiac-des-Corbières, település Franciaországban, Aude megyében
Rouffiac-d’Aude, település Franciaországban, Aude megyében